Chasm Creek ist der Name folgender geografischen Objekte in Australien:

 Chasm Creek (Dutton River), Nebenfluss des Dutton River (Flinders River) in Queensland
 Chasm Creek (Tasmanien), Ort in Tasmanien